Władysław I Herman – władca Polski
 Władysław Walerian Herman (ur. 1892) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie), komendant Rejonu Uzupełnień Konin
 Władysław Julian Herman (1907–1977) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Władysław Ludwik Herman (1901-1981) – profesor, podpułkownik Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, komendant Okręgu Stanisławów AK